Done puede referirse:

Música 
 "Done", canción de The Band Perry (2013)

Personajes 
Cyril Done, futbolista inglés
Jason Done, actor inglés
Ken Done, artista australiano
Robert Done, futbolista inglés